Бутан може бити:
 Бутан, континентална држава у јужној Азији
 бутан (једињење), органско једињење (алкан)